Opolanie – plemię zachodniosłowiańskie
 Opolanie – grupa etnograficzna na Śląsku Opolskim
 opolanie – mieszkańcy miasta Opole